Liga Północna – włoska prawicowa partia polityczna
 Liga Północna – przymierze zawarte w 1699 przez Rosję, Danię-Norwegię i Saksonię.